Małszyce peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Małszyce, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Małszyce, un village de la voïvodie de Łódź